СБ или Сб е съкращение, което може да се отнася до:
 Сб. – сборник;
 СБ – Световната банка;
 СБ на ООН – Съвет за безопасност на ООН (също и като Съвет за сигурност на ООН);
 СБ (АНТ-40) – съветски фронтови бомбардировач